Азаров, Василий:
 Азаров, Василий Иванович (1921—2006) — слесарь-сборщик, создатель космической техники, Герой Социалистического Труда.
 Азаров, Василий Николаевич (1914—1972) — капитан, Герой Советского Союза.
 Азаров, Василий Никонович (род. 1932) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.